Kibanga kan syfta på:

Geografi

Burundi 

 Kibanga (periodiskt vattendrag), Makamba, 
 Kibanga (vattendrag i Burundi, Rutana), 

Robotskapade Burundiförgreningar